Георг Вильгельм Цвейбрюккен-Биркенфельдский () — пфальцграф и герцог Цвейбрюккен-Биркенфельда в 1600—1669 годах, титулярный пфальцграф Рейна, герцог Баварии и граф Фельденца.

Жизнь 
Георг Вильгельм родился в Ансбахе в 1591 году и был старшим сыном Карл I, герцога Пфальц-Цвейбрюккен-Биркенфельда. Он наследовал своему отцу в 1600 году как граф Спонхейма. Он был со-правителем в кондоминиуме Спонхейм вместе с маркграфом Вильгельмом Баденским; он старательно противодействовал контрреформационной деятельности Вильгельма. Георг Вильгельм закончил расширение замка Биркенфельд, которое начал его отец, и заложил первый камень для замковой часовни. Он считается экономным и осмотрительным регентом, хотя и не мог делать многое во время Тридцатилетней войны, поскольку его земли были захвачены в 1635 году. В том же году вспыхнула чума, в результате которой погибло 416 человек. В 1666 году он назначил Гюнтера Хейлера судебным проповедником в Биркенфельде. Георг Вильгельм умер в Биркенфельде в 1669 году. Он был похоронен в приходской церкви Биркенфельда; позже его могила была перенесена в часовню замка Биркенфельд и, наконец, в Майзенхайм.

Браки и дети 
В 1616 году Георг Вильгельм женился на Доротее фон Сольмс-Зонневальде (1586—1625), дочери Отто, графа Сольмс-Зонневальде. Их дети:
 Доротея Амалия (1618—1635)
  (1619—1680), аббатиса Кведлинбургского аббатства
 Елизавета Юлиана (1620—1651)
 Мария Магдалена (1622—1689), с 1644 замужем за графом Антоном Гюнтером Шварцбург-Зондерсгаузенским
 Клара Сибилла (1624—1628)
 Карл Отто (1625—1671)

Второй женой Георга Вильгельма в 1641 году стала Юлиана (1616—1647), дочь графа Иоганна фон Зальм-Грумбах. Они развелись в 1642 году, поскольку спустя всего через четыре месяца после свадьбы Юлиана родила ребёнка, отцом которого на самом деле был рейнграф Иоганн Людвиг фон Зальм-Даун.

В третий раз Георг Вильгельм женился в 1649 году на Анне Елизавете (1603—1673), дочери Людвига Эберхардта, графа Эттинген-Эттингена. Детей в браке не было.

Родословная

Примечания

Литература 
 Rodewald, Heinrich. Pfalzgraf Georg Wilhelm v. Birkenfeld und seine Kämpfe um das Luthertum in der hinteren Grafschaft Sponheim in den Jahren 1629—1630. Heuser, 1925.
 Dotzauer, Winfried. Geschichte des Nahe-Hunsrück-Raumes von den Anfängen bis zur Französischen Revolution. Franz Steiner Verlag, 2001, p. 351.
 Jahresbericht [afterw.] Trierer Jahresberichte, 1858, p. 50 (digitized)

Князья Пфальц-Цвейбрюккена